

Geografia 
Doma – città dello stato di Nassarawa (Nigeria)
Doma – circoscrizione della regione di Morogoro (Tanzania)

Persone 
Damir Doma – stilista croato

Zoologia 
 Doma – addomesticamento